Mužská dvouhra Astana Open 2021 probíhala ve druhé polovině září 2021. Do singlové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Australan John Millman, kterého vyřadil ve čtvrtfinále jeho krajan James Duckworth.

Vítězem se stal nenasazený Jihokorejec Kwon Soon-woo, jenž ve finále za 1.38 hodiny zdolal taktéž nenasazeného Jamese Duckwortha z Austrálie po dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 6–3, když v prvním setu odvrátil tři setboly Australana v řadě. Na okruhu ATP Tour si tak připsal při debutové finálové účasti premiérové turnajové vítězství a stal se druhým hráčem reprezentujícím Jižní Koreu, který vyhrál turnaj ve dvouhře, a prvním od roku 2003, kdy v Sydney triumfoval I Hjung-tchäk.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Astana Open 2021